GIH est un sigle qui peut décrire :
 Groupe interarmées d'hélicoptères, un organisme à vocation interarmées d'appui aux forces d'intervention du ministère de l'intérieur ;
 Girls in Hawaii, un groupe d'indie pop belge.